Nothingface – gruppo musicale alternative metal statunitense
 Nothingface – album dei Voivod del 1989